Les élections législatives françaises de 1997 se déroulent les 25 mai et . À Paris, vingt-et-un députés sont à élire dans le cadre de vingt-et-une circonscriptions. La Gauche plurielle (coalition électorale rassemblant socialistes, écologistes, communistes et d'autres forces de gauche) atteint un score nettement meilleur qu'aux élections précédentes et gagne 8 sièges sur la droite. Trois ministres du gouvernement sortant sont défaits (Corinne Lepage  dans la 7, Anne-Marie Couderc dans la 9 et Jacques Toubon dans la 10). C'est d'ailleurs la première fois depuis les législatives de 1981 que le Parti socialiste remporte plus d'un siège sur la Rive gauche et qu'un parti allié au PS (en l’occurrence le MDC) remporte un siège à Paris.

La droite est également affaiblie au premier tour par des candidatures dissidentes (notamment dans les 3, 4, 8 et 14 circonscriptions) qui empêchent l'élection au premier tour du candidat soutenu par la majorité présidentielle. Dans les 4 cas, les candidats ayant obtenu l'investiture officielle sont cependant élus confortablement au second tour.

Ces élections marquent un record du nombre de candidatures : 426 candidats dans les 21 circonscriptions parisiennes.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 1993

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Cartes

Résultats par circonscription

Première circonscription

Deuxième circonscription

Troisième circonscription

Quatrième circonscription

Cinquième circonscription

Sixième circonscription

Septième circonscription

Huitième circonscription

Neuvième circonscription

Dixième circonscription

Onzième circonscription

Douzième circonscription

Treizième circonscription

Quatorzième circonscription

Quinzième  circonscription

Seizième circonscription

Dix-septième circonscription

Dix-huitième circonscription

Dix-neuvième circonscription

Vingtième  circonscription

Vingt-et-unième circonscription

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de Paris
 Liste des députés de Paris
 Élections législatives françaises de 1997

Paris
1997